Edmore Sibanda – calciatore zimbabwese
 Jabulani Sibanda – politico zimbabwese
 Karabo Sibanda – velocista botswano
 Ronald Sibanda – ex calciatore zimbabwese